Parkdale – dzielnica Toronto
Miejscowości w USA:
 Parkdale – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Parkdale – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Parkdale – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Parkdale – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Hood River